Серпа:
 Серпа (город) — город в Португалии
 Серпа (муниципалитет) — муниципалитет в Португалии
 Серпа (река) — река в Архангельской области России, приток Немнюги